Гемар — фамилия. Известные носители:

 Гемар, Жозеф-Поль (; 1796—1858) — французский хирург, естествоиспытатель, ихтиолог и зоолог, член-корреспондент Петербургской академии наук.
  — вице-президент General Electric.
 Гемар, Луи (; 17 августа 1822, Шаппонэ, Франция — июль 1880, Корбей, Франция) — французский оперный певец.
 Гемар, Чарлз Доналд (род. 1955) — астронавт НАСА. Совершил три космических полёта на шаттлах.
  — французский политик.
 Гемар-Лотер, Полина (1834—1918) — бельгийская оперная певица.